Пожидаева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Пожидаева, Любовь Михайловна (1934—1983)— советский зоотехник, Герой Социалистического Труда.
 Пожидаева, Юлия Александровна (род. 1982) — российская актриса и телеведущая.